Сборная Израиля по футболу— национальная команда, представляющая Израиль на международных соревнованиях по футболу. Израильская футбольная ассоциация является прямой наследницей футбольной ассоциации Эрец-Исраэль (, ) в подмандатной Палестине. В 1934 году команда под именем «Палестина / Эрец-Исраэль» впервые приняла участие в отборочном турнире Чемпионата мира по футболу 1934 года. После создания государства Израиля в 1948 году, сборная этой страны выступала в АФК. Но с 1956 до 1974 года она была исключена из АФК по политическим мотивам. С 1994 года Израиль является членом УЕФА и его клубные команды участвуют в розыгрышах кубка УЕФА (Лиги Европы), кубка кубков и Лиги чемпионов, а также в отборочных играх Чемпионатов Европы и Чемпионатов мира.

Единственным крупным достижением национальной сборной Израиля является победа в Кубке Азии, который она принимала в 1964 году. Сборная Израиля всего один раз участвовала на чемпионатах мира. Дебютом команды на этом турнире стал чемпионат мира 1970 года в Мексике, также она два раза участвовала на летних Олимпийских игр, в 1968 и в 1976 годах.

Мордехай Шпиглер является лучшим бомбардиром в истории сборной, забив 33 гола в 83 матчах. Йосси Бенаюн удерживает рекорд по количеству общих выступлений за сборную, сыграв 93 матча с 1998 года, забив при этом 24 гола. Наибольшее количество матчей за сборную среди вратарей провёл Дуду Ават, представлявший Израиль 78 раз в период с 1999 по 2013 год.

С 1934 года более 450 игроков появлялись в форме сборной Израиля. Ниже перечислены 102 футболиста, принявших участие в 20 и более матчах национальной сборной Израиля против национальных сборных других стран.

Игроки 
Данные приведены на 8 октября 2016 года.

См. также 
 Сборная Израиля по футболу

Примечания

Ссылки 
 Список игроков сборной Израиля по количеству проведенных игр 
 Израильский футбол  
 Национальная сборная на сайте Израильской  футбольной ассоциации 

 
Израиль